Niceforonia – rodzaj płaza bezogonowego z podrodziny Holoadeninae w rodzinie Craugastoridae.

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Kordylierze Zachodniej, Środkowej i Wschodniej w Kolumbii na południe przez Ekwador do Kordyliery Wschodniej w środkowym Peru i na wschód do Niziny Amazonki w Ekwadorze i północnym Peru.

Systematyka

Etymologia 
 Niceforonia: Hermano Nicéforo María (1888–1980), francusko-boliwijski przyrodnik i duchowny.
 Isodactylus:  isos „jednakowy, podobny”; δακτυλος daktulos „palec”. Gatunek typowy: Eleutherodactylus elassodiscus .
 Hypodactylus: gr. ὑπο hupo „pod, poniżej”; δακτυλος daktulos „palec”. Nazwa zastępcza dla Isodactylus  (nazwa zajęta przez Isodactylus  (Reptilia)).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Niceforonia adenobrachia 
 Niceforonia aderca 
 Niceforonia araiodactyla 
 Niceforonia babax 
 Niceforonia brunnea 
 Niceforonia columbiana 
 Niceforonia dolops 
 Niceforonia elassodiscus 
 Niceforonia fallaciosa 
 Niceforonia latens 
 Niceforonia lucida 
 Niceforonia mantipus 
 Niceforonia nana 
 Niceforonia nigrovittata 
 Niceforonia peraccai

Przypisy

Bibliografia 
 

Craugastoridae